ciò che è pertinente all'Aquitania
 appartenente al popolo degli Aquitani
 Lingua aquitana